Es gab zwei Schiffsklassen der United States Navy, die den Namen Pennsylvania-Klasse trugen:

Die Pennsylvania-Klasse (Kreuzer), eine Kreuzerklasse, gebaut ab 1901
Die Pennsylvania-Klasse (1915), eine Schlachtschiffklasse, gebaut ab 1913